Die Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Waltham in Massachusetts führt alle Bauwerke, National Historic Landmarks und Historic Districts in Waltham auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Die vorliegende Liste wurde aufgrund der Vielzahl an Einträgen in Waltham ausgelagert und ist integraler Bestandteil der Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Middlesex County.

Legende

Aktuelle Einträge 

|}

Siehe auch 
 Liste der National Historic Landmarks in Massachusetts
 National Register of Historic Places in Massachusetts

Weblinks

Einzelnachweise 

Waltham
!National Register